Motocyklowe Grand Prix Japonii 2022 – szesnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która została rozegrana 25 września 2022 roku na torze Twin Ring Motegi w Motegi.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2022